Termenul „Hannibal” se poate referi la:

Hannibal, general din Cartagina
„Abraham Hannibal : Abraham Hanibal (~1696–1781)”, prinț de Eritreea și general rus
„Heinrich Hannibal : Heinrich Hannibal (1889–1971)”, polițist și ofițer SS german 
„Hannibal Lecter” : Hannibal Lecter, personaj fictiv de roman
Hannibal (Missouri), oraș din SUA

2152 Hannibal, asteroid

Hannibal, film italian din 1959
Hannibal, film din 2006
Hannibal film de groază din 2001 cu Anthony Hopkins

Hannibal serial TV din 2012

Vezi și
Annibale (dezambiguizare)